Neshat ist der Familienname folgender Personen:

 Marjan Neshat (* 1975), iranische Schauspielerin
 Shirin Neshat (* 1957), iranische Künstlerin und Filmemacherin